В одиночному розряді тенісного турніру Borden Classic 1975, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1975 року, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Франсуазу Дюрр 6-2, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (півфінал)

 Мартіна Навратілова (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

1975
Тур WTA 1975